Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Віра Душевіна виграла титул, перемігши у фіналі Луціє Градецьку з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Стамбул Cup
2009